Сандра Мартинович () е бивша тенисистка от Босна и Херцеговина.

Биография 

Сандра Мартинович е родена на 4 октомври 1979 г. в град Бръчко, Социалистическа република Босна и Херцеговина, Югославия (днес Република Сръбска, Босна и Херцеговина). Тя е дъщеря на Иво и Мара Мартинович. На 12 годишна възраст се премества от Босна и Херцеговина в Австрия, в Хермагор, където се занимава с тенис. На 17–годишна възраст печели първите си точки Женската тенис асоциация, а след като завършва училище се мести в Германия, където става професионална тенисистка.

Финали от веригата за жени на МТФ

Сингъл: 17 (13 – 4) 

Резултати на Сандра Мартинович при сингъл в участие на финалите от веригата за жени на Международната тенис федерация:

Двойки: 21 (11 – 10) 

Резултати на Сандра Мартинович при двойки в участие на финалите от веригата за жени на Международната тенис федерация:

Източници

Външни препратки 

  Сандра Мартинович в уебсайта на Женската тенис асоциация

Спортистки от Босна и Херцеговина
Тенисистки
Родени в Бръчко